Ча́рлтон, Чарльтон, Черлтон (, ) — английская фамилия и топоним.

Топоним 
  — городок в графстве Хартфордшир, Англия, Великобритания.
  — городок в Англии, сейчас часть Лондона.
 Чарлтон — округ в штате Джорджия, США.
 Чарлтон — остров Канадского Арктического архипелага.

Носители фамилии 
 Барон Черлтон
  (род. 1977) — игрок в американский и канадский футбол.
  (род. 1952) — британский дипломат, посол Великобритании в Бразилии (2008—2013).
 Чарльтон, Бобби (род. 1937) — английский футболист, чемпион мира (1966), брат Джека Чарльтона.
  (1907—1975) — австралийский пловец, олимпийский чемпион (1924) и мировой рекордсмен (1924—1926) в плавании на 1500 м вольным стилем, член Международного зала славы плавания (с 1972).
  (род. 1946) — ямайская бегунья, чемпионка Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в эстафете 4×100 м (1966).
  (род. 1995) — багамская легкоатлетка, рекордсменка Багам по бегу на 60 м с барьерами (с 2017).
  (род. 1947) — австралийский поэт.
 Чарльтон, Джек (1935—2020) — английский футболист, чемпион мира (1966), брат Бобби Чарльтона.
  (ок. 1614—1697) — английский юрист и политик, председатель Палаты общин (1672).
  (1829—1910) — канадский политик, член Палаты общин (1872—1904).
  (1907—1977) — канадский политик, член Палаты общин (1945—1962).
  — британский физик, руководитель экспертимента ATLAS (2013—2017), член Королевского общества (с 2014).
 Чарлтон, Дэйв (1936—2013) — южноафриканский автогонщик.
  (1920—2004) — игрок в канадский футбол.
  (род. 1965) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс».
 Чарлтон, Корнелиус (1929—1951) — сержант армии США, герой Корейской войны.
  — американский гейм-дизайнер, лауреат премии Чарльз Робертса за варгейм в жанре фэнтези (1984) и премии Origins за карточную игру (1995).
  (род. 1963) — канадский политик, член Палаты общин (2006—2015).
 Чарлтон, Лайонел (1879—1958) — британский военный деятель, начальник Иракского командования Королевских ВВС (1923).
  (род. 1927) — австралийский журналист и телеведущий, лауреат Золотой премии «Лоуги» (1963).
 Чарлтон, Мэнни (1941—2022) — шотландский гитарист, автор песен, продюсер (Nazareth).
  (1866—1948) — австралийский политик, член Палаты представителей (1910—1928), лидер Лейбористской партии (1922—1928).
  (род. 1963) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1962) — канадский игрок в хоккей на траве, бронзовая медалистка Кубка мира (1986).
  (род. 1956) — ирландский юрист, судья Верховного суда (с 2014).
  (род. 1941) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка мира (1972).
  (1791—1852) — британский дипломат, консул Великобритании в Королевстве Гавайи (1824—1843).
  (ум. 1395/1396) — английский юрист, председатель Суда общих тяжб (1388—1395)
  (1807—1854) — американский политик, член Сената (1852—1853).
  (род. 1950) — британский жокей и тренер, тренер коня-победителя скачек «Дерби» (1990).
  (род. 1971) — британский футболист, финалист Кубка Футбольной лиги в составе клуба «Болтон Уондедерс» (2004).
  (род. 1991) — новозеландский игрок в хоккей на траве, чемпионка Игр Содружества (2018).
  (ум. 1742) — британский военный моряк и политик, член Палаты общин (1725—1734).
  (1929—2012) — британский футболист, участник Олимпийских игр (1952).
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 2002) — игрок в австралийский футбол, финалистка Женской австралийской футбольной лиги в составе клуба «Аделаида» (2021).
  (ум. 1344) — английский чиновник и католический священник, епископ Херефорда (1327—1344), лорд-казначей Англии (1328—1329), лорд-канцлер (1337—1338) и главный юстициарий (1338—1340) Ирландии.
  (ок. 1417—1465) — английский политик, председатель Палаты общин (1454).
 Чарлтон, Томас (род. 1934) — американский гребец.
  (1907—1953) — офицер Королевских ВВС Великобритании, кавалер Креста Георга (1941).
  (1841—1930) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Онтарио (1903—1904), член Палаты общин (1911—1921).
 Чарлтон, Уолтер (1619—1707) — английский придворный медик, светский богослов, писатель, натурфилософ.
  (род. 1979) — британский регбист, обладатель Англо-валлийского кубка в составе клуба «Ньюкасл Фэлконс» (2001, 2004).
  (1904—1984) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания Национального музея Уэльса и галереи «Тейт».
  (1865—1937) — британский военный моряк, главнокомандующим станциями Мыса Доброй Надежды и Западной Африки (1916—1918).
  (1920—1945) — британский солдат, кавалер Креста Виктории (посмертно).
 Чарльтон, Эдди (1929—2004) — австралийский игрок в снукер.

См. также 
 «Чарльтон Атлетик» — английский футбольный клуб

Примечания